Veneziano – variante locale parlata a Venezia della Lingua veneta
 Veneziano – un abitante o qualcosa di pertinente alla città di Venezia

Persone 
 Paolo Veneziano (XIV secolo) – pittore
 Domenico Veneziano (nato Domenico di Bartolomeo, 1410-1461) – pittore
 Donato Veneziano (XV secolo) – pittore
 Antonio Veneziano (1543-1593) – poeta
 Antonio Veneziano – pittore
 Gaetano Veneziano (1665-1716) – compositore
 Giovanni Veneziano (1683-1742) – compositore, figlio di Gaetano
 Gabriele Veneziano (1942) – fisico
 Corrado Veneziano (1958) – artista e docente

Pagine correlate 
 Veneziana
 Veneziani